Бернхард Бюлов: Бюлов, Бернхард Эрнст фон (1815—1879) — немецкий политик, отец последующего.
 Бюлов, Бернхард фон (1849—1929) — рейхсканцлер Германской империи.